Hollywood Canteen steht für:

 Hollywood Canteen (Restaurant), von Bette Davis und John Garfield gegründetes Restaurant in Los Angeles (1942)
 Hollywood Canteen, oscarnominierter Film von Delmer Daves (1944), siehe Hollywood-Kantine